Минимум четыре корабля Королевского флота носили название HMS Blenheim в честь сражения при Бленхейме.

 HMS Blenheim — 90-пушечный линейный корабль первого ранга; спущен на воду в 1679 как HMS Duchess; переименован в Princess Anne в 1701, Windsor Castle в 1702, Blenheim в 1706; разобран в 1763.
 HMS Blenheim — 90-пушечный линейный корабль второго ранга; спущен на воду в 1761, понижен до 74-пушечного в 1801; затонул в 1807.
 HMS Blenheim — 74-пушечный линейный корабль; спущен на воду в 1813; на рейдовой службе с 1831; перестроен в винтовой 60-пушечный и возвращен в строй в 1854, отправлен на слом в 1865.
 HMS Blenheim — бронепалубный крейсер типа Blake; в строю с 1890 по 1926.